

Patronyme 

 André Lachance (1970), entraîneur-chef équipe nationale féminine Baseball Canada, professeur Université d'Ottawa ; ;
 Bernard Lachance (1974-2021), auteur-compositeur-interprète1 québécois ;
 Bob Lachance (1974-), joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Bruno Lachance (1979-), chanteur québécois, membre des Bumper Stickers ;
 Claude-André Lachance (1954-), ancien député fédérale de Lafontaine et de Rosemont au Québec ;
 Fernand Lachance (1918-2004), restaurateur québécois, inventeur de la poutine ;
 Fidel Lachance, chanteur country québécois ;
 Francine Lachance, écrivaine québécoise ;
 Georges-C. Lachance (1926-2020), ancien député fédéral de Lafontaine au Québec ;
 Gilbert Lachance (né en 1964), acteur québécois ;
 Jean-Michel Lachance (né en 1987), entraîneur et coureur cycliste québécois ;
 Janine Lachance (1932-2017), pianiste, professeure et répétitrice québécoise ;
 Laurent Lachance (1931-), linguiste, pédagogue, auteur et créateur québécois ;
 Louis Lachance (1899-1963), Prêtre catholique, professeur et historien québécois ;
 Micheline Lachance (1944-2022), journaliste et romancière québécoise ;
 Scott Lachance (né en 1972), joueur américain de hockey sur glace.

Toponymes 

 Rivière Lachance, un tributaire de la rivière Matawin, en Mauricie, Québec, Canada ;
 Rivière Lachance, un tributaire de la rivière Gosselin, au Centre-du-Québec, Québec, Canada.

Patronyme québécois